Partit Galleguista Demòcrata, partit polític de Galícia
 Publicacions Gratuïtes Exemplars Distribuïbles, divisió de l'Oficina de Justificació de la Difusió que fa el seguiment de la premsa gratuïta
 Diagnòstic genètic preimplantacional (del seu nom en anglès Preimplantation Genetic Diagnosis), prova genètica que es fa als embrions creats per fecundació in vitro